okrąg – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu, nazywanego środkiem, o zadaną odległość, nazywaną promieniem

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Okrąg – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno
 Okrąg – część wsi Zagorzyn w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Okrąg – część wsi Tęgoborze w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna

Zobacz też 
 Okręg